Příjmení Šimonek nosí více významných osobností:

 Arnold Šimonek (* 1990) – slovenský fotbalový útočník
 Jaroslav Šimonek (1921–2004) – český fotbalista, obránce a záložník
 Ján Šimonek (1916–???) – slovenský a československý politik KSS
 Josef Šimonek (1862–1934) – český a československý průmyslník, politik
 Pavla Šimonková (1908–???) – česká a československá politička KSČ
 Otto Šimonek (1896–???) – český fotbalista, reprezentant Československa